Gildas – imię męskie pochodzenia celtyckiego, wywodzące się od Gilla-das, o znaczeniu „sługa Pana”. Jego patronem jest św. Gildas Mędrzec, opat (VI wiek).

Gildas imieniny obchodzi 29 stycznia.

Znane osoby noszące to imię:
 Gildas Irwa (1906-1918) – ugandyjski męczennik, błogosławiony katolicki
 Gildas Molgat (1927-2001) – kanadyjski polityk

Zobacz też 
 Saint-Gildas
 Saint-Gildas-des-Bois
 Saint-Gildas-de-Rhuys

Przypisy 

Męskie imiona celtyckie